Gloeosporium är ett släkte av svampar. Gloeosporium ingår i familjen Dermateaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Gloeosporium